Hideo Ōshima (Isesaki, 7 de março de 1980) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata